Боб и Мајк Брајан су били браниоци титуле, али су поражени у полуфиналу од Пјера-Ига Ербера и Николе Маија.

Ербер и Маи су освојили турнир. У финалу су савладали Равена Класена и Раџива Рама са 5:7, 6:1, [10:7].

Носиоци

Жреб

Завршница

Горња половина

Доња половина

Спољашње везе 
 Главни жреб

Отворено првенство Мајамија – мушки парови
Отворено првенство Мајамија 2016.